Kamenasa steht für:
 Camenaça, ein Ort und Suco in Osttimor
 Camenaça (Fluss), ein Fluss in Osttimor
 Kamenasa (Malaka Tengah), eine Desa in Westtimor, Indonesien